Elk é o nome de dois condados dos Estados Unidos e um da Polônia:
Condado de Elk (Pensilvânia)
Condado de Elk (Kansas)
Condado de Ełk (Polônia)

Desambiguações de topônimos